Manuel Pavón puede hacer referencia a las siguientes personas:

Manuel Pavón Castro, futbolista español
Manuel Pavón Varela, cantaor flamenco